Ричард Аллен Познер (; род. 11 января 1939, Нью-Йорк, США) — судья Апелляционного суда Соединенных Штатов в седьмом судебном округе Чикаго и старший преподаватель в школе права Чикагского университета. Ричард Познер один из влиятельнейших учёных в правовых и экономических движениях США. Познер является автором около 40 книг по юриспруденции, философии права, а также ряда других вопросов, включая «Проблемы юриспруденции»; «Преодолевая Закон», «Закон, прагматизм и демократия» и «Проблемы нравственности и теории права».

«Journal of Legal Studies» назвал Познера наиболее цитируемым учёным права всех времён и 1999 года, «Нью-Йорк таймс» назвала Познера в качестве одного из наиболее уважаемых судей в США.

Ранние годы 
Родился в еврейской семье. Окончил Йельский колледж (АВ, 1959, диплом с отличием) и юридический факультет Гарвардского университета (бакалавр права, 1962, с отличием), где он был первым в своем классе и президентом Harvard Law Review. После работы сотрудником канцелярии у судьи Верховного суда Соединенных Штатов Уильяма Бреннана с 1962 по 1963 год, он занимал пост советника Филиппа Эльмана, комиссара Федеральной торговой комиссии; впоследствии Познер утверждал, что Федеральная торговая комиссия должна быть упразднена. Он продолжил работу в Управлении Заместителя министра юстиции в министерстве юстиции США, под руководством Тэргуда Маршалла.

Юридическая деятельность 
В 1968 году, Познер принял предложение преподавать в Стэнфордском университете. В 1969 году Познер занял должность старшего преподавателя в Чикагском университете. Там же преподает и его сын — Эрик Познер.
Ричард Познер является одним из основателей Журнала правовых исследований (1972).
Президент Рональд Рейган назначил Познера судьей седьмого округа в 1981 году. Он служил главным судьей этого суда с 1993 по 2000 годы, оставаясь при этом профессором Чикагского университета.
Познер является прагматиком в философии, классическим либералом в политике, и экономистом в юридической методологии. Плодовитый автор статей и книг по широкому кругу вопросов, включая право и экономику, право и литературу, федеральную юстицию, моральную теорию, интеллектуальную собственность, антимонопольное законодательство, общественную интеллигенцию и историю права.
Он также хорошо известен как публицист, затрагивающий широкий круг общественных событий в США и в мире, включая споры о пересчете голосов на президентских выборах 2000 года, деле президента Билла Клинтона и Моники Левински, и процедуре импичмента, а в 2003 году вторжение в Ирак, его анализ.
Наибольшее значение имеют работы Познера по вопросам права и экономики — Нью-Йорк таймс «назвала его» одним из самых важных ученых в сфере антимонопольного законодательства второй половины прошлого века «.
В декабре 2004 года Познер начал ведение совместного блога с нобелевским лауреатом, экономистом Гэри Беккером. Он также имеет блог в „Atlantic“, где он обсуждает финансовый кризис.
Познер был упомянут в 2005 году в качестве потенциального кандидата на замену Сандры Дэй О’Коннор из-за его известности как ученого и судьи, однако Роберт С. Бойнтон написал в газете „Вашингтон пост“, что он считает, что Познер никогда не будет заседать в Верховном суде, поскольку, несмотря на свой „очевидный блеск“, он является сторонником „возмутительных“ позиций:

Спорная статья в 1999 „Raritan“ о том, что верховенство закона является случайным и необязательным элементом правовой идеологии;

Рассуждение о том, что покупка и продажа младенцев на свободном рынке приведет к лучшим результатам, чем нынешняя ситуация с государственно-регулируемым усыновлением.

Поддержка легализации марихуаны и ЛСД.

Правовые позиции 
Политические и нравственные взгляды Познера сложно обобщить. Его родители были связаны с американской коммунистической партией, и в молодости, и в 1960-х в качестве помощника Уильяма Бреннана, его взгляды, как правило, считаются либеральными. Однако, в ответ на некоторые из предполагаемых событий конца 1960-х годах, взгляды Познера приобрели консервативный уклон. Он познакомился с Чикагской школой экономистов Аарона Директора и Джорджа Стиглера, будучи ещё профессором Стэнфордского университета. В дальнейшем, Познер резюмировал свои взгляды на право и экономику в 1973 г. в книге «Экономический анализ права».

Сегодня, хотя в целом Познер считается консерватором, его прагматизм, его квалифицированный моральный релятивизм и моральный скептицизм, и его любовь к мысли Фридриха Ницше отличает его от большинства американских консерваторов.
Также он является последователем американских правоведов Оливера Вендела Холмса мл. и Лернеда Хэнда.

Антимонопольная политика 
Наряду с Робертом Борком, Познер помог сформировать изменения в антимонопольной политике 1970-х годов. По мнению Познера, антимонопольное законодательство 1960-х годах на самом деле способствовало установлению более высоких цен для потребителей, а он рассматривает более низкие цены, в качестве важнейшей цели любой антимонопольной политики.
Теории Познера и Борка стали преобладающими в академических кругах и в Управлении юстиции Администрации Буша-старшего.

Конфиденциальность 
Он громко выступил против права на личную жизнь в 1981 году, утверждая, что некоторые интересы под защитой конфиденциальности не являются особенными. Он заявлял, что конфиденциальность охраняется способами, которые являются экономически неэффективными.

Нарушение договора 
Он написал об «эффективном нарушении» контрактов. Нарушения часто приводят к худшим результатам для общества: если продавец нарушает условия контракта на поставку строительных материалов, рабочие покупателя вынуждены простаивать, а покупатель ищет замену. Потери производства являются потерями в стоимости компании, зарплаты её работников и, следовательно, социальными потерями. Эффективным нарушением будет ситуация, когда польза превышает затраты, так как продавец, находится в лучшем положении, даже после уплаты убытков покупателю (например, если какая-то третья сторона испытывала намного большую потребность в строительных материалах, и была готова платить достаточно высокую цену, выше цены первоначального получателя и компенсировать предполагаемые расходы от нарушения договора).

Оборот наркотических средств 
Он охарактеризовал «Войну США против наркотиков» как «донкихотство». В 2003 года в интервью CNBC, он рассказал о трудностях исполнения уголовных законов об обороте марихуаны и утверждал, что трудно оправдать криминализацию марихуаны по сравнению с другими веществами.

Защита животных 
Познер участвовал в прениях по этике использования животных в процессе научных исследований с философом Питером Сингером в 2001 году в журнале Slate. Он утверждает, что соблюдение прав животных противоречит значению человечества, и что сопереживание за причиненные боль и страдания животных не отменяет прогресса общества. Кроме того, он утверждает, что доверяет своей моральной интуиции, и она ему подсказывает следующее: «неправильно придавать такой же вес страданиям, например, собаки, как и страданиям ребёнка.» Также Познер оставляет открытой возможность того, что факты познания о животных и человеке могут изменить его позицию в будущем.
Познер далее заявляет, что люди, чьи мнения были изменены при рассмотрении этических позиций книги Сингера «Освобождение животных» не видят «радикализма этического подхода к животным, этические видение, которое находит большее значение в здоровой свинье, чем в глубоко умственно отсталом ребёнке, что команды причиняющие меньшую боль человеку, чтобы предотвратить большую боль собаки, и что, если только шимпанзе имеет 1 процент психических способностей нормального человека, потребует жертв от человека к сохранению 101 шимпанзе.»

Пытки 
При рассмотрении книги  Алана Дершовица «Почему терроризм работает: понимание этой угрозы, ответ на вызов» Познер писал в сентябре 2002 года, что если пытки являются единственным средством получения информации, необходимой для предотвращения взрыва ядерной бомбы на Таймс-сквер, то пытки должны быть использованы и будут использоваться для получения информации, а «каждый, кто сомневается, что это так, не должен занимать ответственный пост».

Заключённые 
Познер несогласен с ранее принятым решением его протеже Франка Истербрука по поводу прав заключённых. Решение Истербрука, о том, что женщины-охранники могли наблюдать за мужчинами — заключенными во время принятия последними душа, должно вытекать из убеждения, что заключенные являются «членами различных видов, действительно как вид паразитов, лишенных человеческого достоинства и права на уважение.» Познер пишет, «Я не могу рассматривать 1,5 миллиона заключенных американских тюрем в этом свете.»

Газеты 
Познер поддержал создание закона, запрещающего гиперссылки или перефразирование, защищенных авторским правом материалов, в качестве средства для предотвращения того, что он рассматривает как бесплатное использование журналистики. Его со-блогер Гэри Беккер одновременно разместил противоположные мнения, что в то время как интернет может повредить газетам, он не будет наносить ущерб жизнеспособности прессы, а скорее стимулирует её.

Судебная карьера 
Познер является одним из самых плодовитых правоведов, о чём свидетельствует огромное количество подготовленных им судебных решений и других документов. В отличие от многих судей он сам пишет все свои решения.
В 1999 году Познер был приглашён как частный посредник между сторонами, участвующими в антимонопольном деле Microsoft.

Награды и отличия 

По результатам опроса журнал Legal Affairs назвал Познера в качестве одного из главных двадцати правовых мыслителей в США.

Основные публикации 
 2009. A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression, ISBN 978-0-674-03514-0
 2009. Law and Literature, 3rd. ed., ISBN 978-0-674-03246-0
 2008. How Judges Think, ISBN 978-0-674-02820-3
 2007. Countering Terrorism: Blurred Focus, Halting Steps, ISBN 978-0-7425-5883-0
 2007. Economic Analysis of Law, 7th ed., ISBN 978-0-7355-6354-4
 Экономический анализ права. В 2 томах. — Экономическая школа, 2004.
 2007. The Little Book of Plagiarism, ISBN 978-0-375-42475-5
 2006. Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency, ISBN 978-0-19-530427-5
 2006. Uncertain Shield: The U.S. Intelligence System in the Throes of Reform, ISBN 978-0-7425-5127-5
 2005. Preventing Surprise Attacks: Intelligence Reform in the Wake of 9/11, ISBN 978-0-7425-4947-0
 2004. Catastrophe: Risk and Response, ISBN 978-0-19-530647-7
 2003. The Economic Structure of Intellectual Property Law (Harvard Univ. Press) (with William Landes), ISBN 978-0-674-01204-2
 2003. Public Intellectuals: A Study of Decline, ISBN 978-0-674-00633-1
 2003. Law, Pragmatism and Democracy, ISBN 978-0-674-01081-9
 2001. Breaking the Deadlock: The 2000 Presidential Election and the Courts, ISBN 978-0-691-09073-3
 2001. Antitrust Law, 2nd ed., ISBN 978-0-226-67576-3
 2001. Frontiers of Legal Theory, ISBN 978-0-674-01360-5
 Рубежи теории права. — Высшая Школа Экономики, 2017. — 480 с. — ISBN 978-5-7598-1006-3, 978-5-7598-1650-8, 9780674013605
 1999. The Problematics of Moral and Legal Theory, ISBN 978-0-674-00799-4
 1998. Law and Literature (revised and enlarged ed.), ISBN 978-0-674-51471-3
 1996. Law and Legal Theory in England and America, ISBN 978-0-19-826471-2
 1996. The Federal Courts: Challenge and Reform (2d ed.), ISBN 978-0-674-29627-5
 1995. Aging and Old Age, ISBN 978-0-226-67568-8
 1995. Overcoming Law, ISBN 978-0-674-64926-2
 1992. Sex and Reason, ISBN 978-0-674-80280-3
 1990. Cardozo: A Study in Reputation, ISBN 978-0-226-67556-5
 1990. The Problems of Jurisprudence, ISBN 978-0-674-70876-1
 1988. Law and Literature: A Misunderstood Relation, ISBN 978-0-674-51468-3
 1981. The Economics of Justice, ISBN 978-0-674-23526-7

Статьи

 Foreword: A Political Court (The Supreme Court, 2004 Term), 119 Harv. L. Rev. 31 (2005)
 «Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property», 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 325 (2005)
 Pragmatism Versus Purposivism in First Amendment Analysis, 54 Stan. L. Rev. 737 (2002)
 The Problematics of Moral and Legal Theory, 111 Harv. L. Rev. 1637 (1998)
 Reply to Judge Richard Posner on the Inseparability of Law and Morality, RJLR_3_1_1_.pdf (1998)
 Statutory Interpretation — In the Classroom and in the Courtroom, 50 U. Chi. L. Rev. 800 (1983)
 The Economics of the Baby Shortage: A Modest Proposal 7 J. Legal Stud. 323 (with Elisabeth M. Landes) (1978)

Примечания

Литература 
 

Судьи США
Экономисты США
Философы права
Выпускники Средней школы Эджмонт
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Школы права Чикагского университета
Преподаватели Стэнфордской школы права
Правоведы США
Почётные доктора Северо-Западного университета